ЛРЕ — абревіатура, що може означати:

 Латвійська радянська енциклопедія
 Литовська радянська енциклопедія